Midnight Sun (canção) - da cantora e compositora britânica Neon Hitch
Midnight Sun (livro) - da escritora americana Stephenie Meyer
Midnight Sun (home video) - do Cirque du Soleil, lançado em 2004

Desambiguação